Georg Menges ist der Name folgender Personen:

* Georg Menges (Politiker) (1888–1973), deutscher Politiker (DVP)
 Georg Menges (Kunststofftechniker) (1923–2021), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer